Када (, ) — село .

Население 
В 1959 году в селе Када проживало 249 человек, в основном грузины (в Амткельском сельсовете в целом — 2245 человек, в основном армяне, а также грузины). В 1989 году в селе жило 4 человека, в основном грузины, а также абхазы.

В 1867 году из села Када в Турцию было выселено коренное абхазское население.

Примечания

Литература 
 Бежан Хорава. Мухаджирство абхазов 1867 года.
 Работы АбНИИ.

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета